London-Heathrow-i repülőtér, a világ egyik legnagyobb forgalmú repülőtere
Heathrow, a repülőtér helyén régen lévő település
Heathrow, floridai település (USA)